Олива има више значења:
 Олива (Алесандрија), насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Олива (Кунео), насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Олива (Месина), насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Олива (Торино), насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Олива (Валенсија), град у Шпанији у у аутономној заједници Валенсијанска заједница у покрајини Покрајина Валенсија
 Ла Олива, град у Шпанији у аутономној заједници Канарска Острва у покрајини Лас Палмас